Кучины — русский дворянский род.

Происходит, как считается, от польского рода Скарбеков Млынковских, выехавшего в Москву при великом князе Симеоне Гордом и принявшего фамилию Мельницких. Один из них Иван Матвеевич Мельницкий, прозванный Куча, служивший при Иване Грозном, был родоначальником Кучиных. Юрий Бахтеярович Кучин (1614) голова у арзамасских князей, мурз и служилых татар. В XVI и XVII веках Кучины были воеводами и стряпчими.

При подаче документов (1686) для внесения рода в Бархатную книгу, были предоставлены: родословная роспись Кучиных (москвичей) представлена Иваном Кучиным  и родословная роспись Кучиных (владимирцев) представленная Тимофеем Кучиным, царская жалованная грамота на вотчины: деревни Малахово и Максимовское с починками и пустошами в Верхуской Луке Луховского уезда (1613) и наказная память (1614).

Род этой фамилии внесён Герольдией в VI часть родословных книг Тверской, Тульской и Ярославской губерний.

Описание герба 
Щит разделён на четыре части, из которых в 1-й части в чёрном поле пирамидально положены 6 серебряных пушечных ядер. В 3-й части в зелёном поле — золотой палисад. Во 2-й и 4-й частях в золотом и красном полях находится стоящий на задних лапах лев, переменных с полями цветов, держащий в правой лапе саблю, вверх поднятую.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный золотым и золотой, подложенный зелёным. Герб рода Кучиных внесен в .

Известные представители 
 Кучин Иван Афанасьевич - стряпчий (1676), московский дворянин (1692).
 Кучин Матвей Афанасьевич - московский дворянин (1677).
 Кучин Глеб Иванович - стряпчий (1692).
 Кучин Борис Иванович - стольник (1692).

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера